Voici une liste des anciens noms allemands des localités situées en République polonaise, avant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, seuls les noms polonais sont usuels.

Bibliographie 
  Skorowidz ustalonych nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej par  wyd. Instytut Kartograficzny i Wydawniczy Glob, Wrocław 1948

Lien externe 
 Index des noms polonais et allemands des villages du polonais et russe (pl)

Géographie de la Pologne